Spoorlijn 301 (Tsjechië) - spoorlijn in Tsjechië, Nezamyslice – Olomouc
 Spoorlijn 301 (Polen) - spoorlijn in Polen, Opole – Namysłów
 Spoorlijn 301 (Zwitserland) - spoorlijn in Zwitserland, Fribourg – Bern
 Gyeongin Lijn - spoorlijn 301 in Korea, Seoul - Incheon